Мибу-но:

 Мибу-но Тадами — японский вака-поэт и аристократ середины периода Хэйан.
 Мибу-но Тадаминэ — один из крупнейших японских поэтов периода Хэйан.